Франк Верлат (Верлаат, ; род. 5 марта 1968 Харлем) — нидерландский футболист.

Биография 
Франк Верлат начал свою футбольную карьеру в своём родном городе Харлем, выступая за местную юношескую команду. В 1986 году Франк попал в амстердамский «Аякс». Дебют Верлата состоялся 10 мая 1987 года в матче против «Утрехта». Но в основном составе Франк практически не играл, за три сезона он провёл в основе 17 матчей, практически всё время Франк выступал за резервный состав. В 1987 году Франк играл в финальном матче кубка обладателей кубок УЕФА против немецкого «Локомотива» из Лейпцига, матч закончился победой «Аякса» 1:0.

В 1989 году Франк перешёл в швейцарский клуб «Лозанна-Спорт», в течение трёх сезонов Верлат был неотъемлемой частью обороны команды проведя 104 матча и забив 15 мячей. В 1992 году Верлат перешёл во французский «Осер». За три сезона Верлат провёл 109 матчей и забил 15 мячей. В 1994 году Франк с «Осером» выиграл кубка Франции переиграв в финале «Монпелье», со счётом 3:0, а в чемпионате Франции сезона 1993/94 стал бронзовым призёром.

В 1995 году Верлат был куплен немецким «Штутгартом», сумма трансфера составила € 2 млн. В первом сезоне Франк не слишком много выходил в основном составе, проведя в чемпионате Германии сезона 1995/96 18 матчей, в которых отличился одним голом, а «Штутгарт» завершил сезон на 10 месте. В 1997 году Верлат стал обладателем кубка Германии, в финале «Штутгарт» победил «Шальке 04», со счётом 3:1. В 1998 году Франк принимал участие в финальном матче кубка обладателей кубка УЕФА, в котором английский «Челси» победил 1:0. В последующих сезонах Франк регулярно выходил в основе «Штутгарта», за четыре сезона в клубе Франк провёл 104 матча и забил 6 мячей.

В 1999 году Франк вернулся в нидерландский «Аякс», трансфер обошёлся амстердамцам в 8,0 млн марок. В «Аяксе» Верлат провёл 21 матч и забил 3 гола в чемпионате Нидерландов сезона 1999/00. В июле 2000 года Франк стал игроком немецкого «Вердер», трансфер немцам обошёлся всего в € 2 млн. В течение трёх сезонов за «Вердер» Франк провёл 81 матч и забил 5 мячей. После окончания контракта Верлат перешёл в австрийскую «Аустрию» из Вены, в «Аустрии» Верлат провёл лишь один сезон, после которого перешёл в «Штурм» из города Грац. С 2004 по 2007 год, Франк провёл 33 матча, в которых дважды отличался голом, в «Штурме» Верлат был одним из самых возрастных игроков. В 2007 году в возрасте 39 лет Франк Верлат завершил свою футбольную карьеру.

В составе национальной сборной Нидерландов Верлат провёл один матч 22 февраля 1995 года против сборной Португалии.

Достижения 
 Обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА: 1987
 Обладатель Кубка Франции: 1994
 Обладатель Кубка Германии: 1997

Примечания

Ссылки 
 Профиль и статистика сайте «Beijen.net»
 Профиль на сайте «Weltfussball.de»
 Профиль на сайте «Transfermarkt.de»
 Статистика матчей за сборную Нидерландов на сайте «Voetbalstats.nl»

Родившиеся в Харлеме
Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Лозанна»
Игроки ФК «Осер»
Игроки ФК «Штутгарт»
Игроки ФК «Вердер»
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК «Штурм»